Епархия Ойо () — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Ойо, Нигерия. Епархия Ойо входит в митрополию Ибадана. Кафедральным собором епархии Ойо является церковь Успения Пресвятой Девы Марии.

История 
3 марта 1949 года Святой Престол учредил апостольскую префектуру Ойо, выделив её из апостольского викариата (сегодня — Архиепархия Лагоса).

18 января 1963 года Римский папа Иоанн XXIII издал буллу Sacrum Consilium, которой преобразовал апостольскую префектуру Ойо в епархию. В этот же день епархия Ойо вошла в митрополию Лагоса.

26 марта 1994 года епархия Ойо вошла в митрополию Ибадана.

3 марта 1995 года епархия Ойо передала часть своей теорритории новой епархии Осогбо.

Ординарии епархии 
 епископ Owen McCoy MAfr (1949—1973);
 епископ Julius Babatunde Adelakun (1973—2009);
 епископ Emmanuel Adetoyese Badejo (2009 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Quo validius, AAS 41 (1949), стр. 433 
 Булла Sacrum Consilium, AAS 56 (1964), стр. 240

Ссылки 
 Официальный сайт 
  Информация 

Католические епархии Нигерии